Mejlby (Århus)
 Mejlby (Randers)
 Mejlby (parochie)